Ниже приведён список глав Ливии.

Объединённое королевство Ливия (1951—1963) 
Король:
 Идрис I (24 декабря 1951 — 25 апреля 1963)

Королевство Ливия (1963—1969) 
Король:
 Идрис I (25 апреля 1963 — 1 сентября 1969)

Ливийская Арабская Республика (1969—1977) 
Председатель Совета Революционного Командования:

Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия (1977—2011)

Генеральные секретари Высшего народного конгресса 
(Номинальные главы государства. Фактически государством руководил полковник Муаммар Каддафи (1 сентября 1969 — 20 октября 2011), имевший титул Лидер Ливийской Революции):
 Муаммар Каддафи (2 марта 1977 — 2 марта 1979)
 Абдул Ати аль-Обейди (2 марта 1979 — 7 января 1981)
 Мухаммад аз-Зарук Раджаб (7 января 1981 — 15 февраля 1984)
 Мифтах Уста Омар (15 февраля 1984 — 7 октября 1990)
 Абдул Раззак ас-Сауса (7 октября 1990 — 18 ноября 1992)
 Зентани Мухаммад аз-Зентани (18 ноября 1992 — 3 марта 2008)
 Мифта Мохаммед Кебба (3 марта 2008 — 5 марта 2009)
 Имбарек Шамех (Мубарак Абдалла аш-Шамех) (5 марта 2009 — 26 января 2010)
 Мухаммад Абул-Касим аз-Зваи (26 января 2010 — 23 августа 2011)

Государство Ливия (с 2011 года) 
5 марта 2011 года была учреждена должность председателя ПНС Ливии. Эту должность занял Мустафа Мухаммад Абд-аль-Джалиль. 23 марта 2011 был назначен Вице-председатель ПНС Ливии — Абдель Хафиз Гога, было создано временное правительство Ливии. Председателем временного правительства (Премьер-министром ПНС Ливии) стал Махмуд Джабриль. 22 января 2012 Абдель Хафиз Гога ушёл в отставку с поста Вице-председателя ПНС Ливии.

7 июля 2012 года, впервые за 40 лет в стране прошли выборы в учредительную ассамблею — Всеобщий национальный конгресс.

8 августа 2012 года произошла смена власти от ПНС ко Всеобщему национальному конгрессу. ВНК начал свою работу 8 августа 2012 года и окончил её 5 августа 2014 года, передав полномочия Палате представителей Ливии.

В ходе второй гражданской войны в Ливии параллельно начали работать два правительства. На востоке страны в Тобруке заседал избранный в 2014 году парламент (Палата представителей). Руководителем государства от этого института был назначен Агила Салех Иса. На западе в Триполи действовало сформированное при поддержке ООН и ряда стран Правительство национального согласия (ПНС), главой государства от которого был назначен Фаиз Сарадж. Только в марте 2021 года в ходе Форума ливийского политического диалога обе ветви власти пришли к консенсусу и избрали главой государства Мухаммада аль-Манфи.

.

См. также 
 Список премьер-министров Ливии

Примечания

Ссылки 
 Список глав государства Ливии на rulers.org
 Список глав государства Ливии на worldstatesmen.org

Политики Ливии
Списки глав государств
Списки:Ливия